Manuel Palaiologos (griech. Μανουήλ Παλαιολόγος) ist der Name folgender Personen:

 Manuel Palaiologos (Despot) (nach 1297–1320), byzantinischer Prinz, Sohn von Michael IX.
 Manuel II. Palaiologos (1350–1425), byzantinischer Kaiser, siehe Manuel II. (Byzanz)
 Manuel Palaiologos (Sohn des Thomas) (1455–1512), Sohn von Thomas Palaiologos